Колосово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колосово — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Колосово — посёлок в Кормянском районе Гомельской области.
 Колосово — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Колосово — станция Белорусской железной дороги в Столбцовском районе Минской области.

Приднестровье 
 Колосово — посёлок в Григориопольском районе Приднестровья.

Россия 
 Колосово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Колосово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Колосово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Колосово — деревня в Ульяновском районе Калужской области (сейчас Козельский район Калужской области).
 Колосово — село в Шабалинском районе Кировской области.
 Колосово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Колосово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Колосово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Колосово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Колосово — посёлок в Алексинском районе Тульской области.
 Колосово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.